Agnes Nolte (1896-1976), een Nederlands politicus
 Bart Nolte, een Nederlands golfspeler
 Ernst Nolte (1923-2016), een Duits historicus en hoogleraar
 Monique Nolte (1969), een Nederlands documentairemaker
 Nick Nolte (1941), een Amerikaans acteur
 Roeland Nolte (1944), een Nederlands hoogleraar scheikunde
 Titus Nolte (1955), een Nederlands kunstenaar
 Tony Nolte (1932-1995), een Nederlands pianist, arrangeur en orkestleider
 Wilhelm Nolte (1772-?), een Duits componist en militair kapelmeester

Zie ook 
 Jan Nolten (1930-2014), een Nederlands wielrenner
 Nolte (bedrijf), een voormalig Eindhovens bedrijf in plafondsystemen, straatverlichting en dergelijke. Tegenwoordig onderdeel van de VDL Groep.